Serua bezeichnet:

 eine indonesische Insel, siehe Serua
 einen Vulkan auf der gleichnamigen, indonesischen Insel, siehe Serua (Vulkan)
 eine Sprache auf der gleichnamigen, indonesischen Insel, siehe Serua (Sprache)
 eine Division Fidschis, siehe Serua (Fidschi)